Le Crépuscule () est une  statue en marbre réalisée par Michel-Ange entre 1524 et 1531 ;
 Le Crépuscule (1882) est un tableau de William Bouguereau.